Spuren steht für:

 geringe Konzentrationen (besser erklärt bei Spurenelement)
 Spuren (Bloch), Buch von Ernst Bloch (1930; ergänzt 1959)
 Spuren (1972), deutscher Fernsehfilm 
 Spuren (1989), deutscher Dokumentarfilm
 Spuren (2013), australischer Spielfilm
 Spuren (Reihe), seit 1988 unregelmäßig erscheinende Heft-Reihe der Deutschen Schillergesellschaft in Marbach am Neckar mit kleineren Abhandlungen zu den Beziehungen von Dichterinnen und Dichtern zu baden-württembergischen Städten und Regionen, veröffentlicht von der Arbeitsstelle für Literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg
 Spuren, lokalgeschichtliches Periodikum, Metzingen, seit 2001
 Technische Formspuren